Мурат Орындыкбаевич Тукеев (род. 17 августа 1961, Уштобе, Алма-Атинская область, Казахская ССР, СССР) — казахский артист балета и педагог, солист, мастер сцены (премьер) Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в 1984—2001 годах. Заслуженный артист Республики Казахстан (1993).

9 апреля 2021 года по решению Министерства культуры и спорта Республики Казахстан назначен и. о. директора Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева.

Биография 
 Тукеев Мурат Орындыкбаевич родился 17 августа 1961 года в Уштобе, Алма-Атинская область, Казахская ССР, СССР
 В 1971 году поступил в Алма-Атинское Государственное Хореографическое Училище.
 Окончил училище в 1979 году и получил среднее профессиональное образование квалификации «Артист балета».
 Сразу после окончания училища стал солистом Государственного ансамбля классического танца Республики Казахстан (Молодой балет Алма-Аты).
 Через четыре года Солист балета Казахский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Абая.
 С 1994 по 1997 года — Казахский Государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова, специальность — «педагог-хореограф».

Трудовая деятельность 
 С 1979 по 1984 г. — Солист балета Государственного ансамбля классического танца Республики Казахстан (Молодой балет Алма-Аты).
 С 1984 по 1991 г. — Солист Казахского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абая,
 С 1991 по 2001 г. — Ведущий солист (мастер сцены) Казахского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абая.
 С 1984 по 1986 г. — Служба в СА КДВО старший радиотелеграфист (г. Владивосток), с октября 1985 года — служба в ансамбле песни и пляски СА КДВО, командир отделения солдат срочной службы г. Хабаровск.
 С 1996 по 2002 г. — Директор балетной труппы ГАТОБ имени Абая.
 С 2002 по 2016 г. — Педагог-репетитор, балетмейстер-постановщик ГАТОБ имени Абая.
 С 2002 по 2016 г. — Педагог по классическому и дуэтно-классическому танцу АХУ имени А. Селезнева.
 С 2015 по 2016 г. — Консультант по специальным дисциплинам — Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.
 С 2016 по 2021 г. — Заведующий кафедрой «Режиссура» факультета «Хореография» — НАО «Казахская национальная академии хореографии».
 С 2017 по 2021 г. — Педагог-репетитор театра «Astana Ballet».
 С 9 апреля 2021 года по настоящее время — И. о. директора РГКП «Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева».

Творчество 
Ведущий мастер сцены (премьер балета) КазНАТОБ имени Абая.

В репертуаре:

 Принц Зигфрид «Лебединое озеро»,
 Принц Дезире «Спящая красавица»,
 Принц «Щелкунчик»,
 Базиль «Дон Кихот»,
 Альберт «Жизель»,
 Конрад «Корсар»,
 Вацлав, Нурали, Гирей «Бахчисарайский фонтан»,
 Паоло, Джотто «Франческа да Римини»,
 Юноша «Пахита», «Шопениана»,
 Спартак «Спартак»,
 Джеймс «Сильфида»,
 Граф Резанов «Юнона» и «Авось»,
 Ишпака «Фрески»,
 Сырым и Нарша «Каракоз»,
 Пинкертон «Мадам Барефляй»,
 Альфред «Дама с камелиями» и т. д.

Всего около 30 ведущих партий.

Награды 
 1983 — Лауреат международного фестиваля искусств «Золотая осень» г. Киев
 1993 — Указом Президента РК от 16 июня 1993 года присвоено звание Заслуженный артист Республики Казахстан;
 2005, 2006, 2007, 2008 г. — Дипломы за подготовку учащихся к международным конкурсам

Выпускники Алма-Атинского хореографического училища
Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова‎
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова‎
Преподаватели Алма-Атинского хореографического училища
Руководители Алма-Атинского хореографического училища